37 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Rozformowany na początku 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:
 formowany (8.06 - 12.08.1915)
 12 Armii (12.08.1915 -1.11.1916)
 1 Armii (12.12.1916 - 1.06.1917)
 5 Armii (8.06 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. lejtnant L. O. Silerius (kwiecień - czerwiec 1915)
 gen. lejtnant N. J. Lisowskij (czerwiec - wrzesień 1915)
 gen. lejtnant P. A. Kuzniecow (październik 1915 - styczeń 1916)
 gen. piechoty N. A. Tretiakow (marzec 1916 - luty 1917)
 gen. lejtnant M. A. Sulkiewicz (luty - wrzesień 1917)
 gen. major A. P. Symon (wrzesień - październik 1917)
 gen. lejtnant M. A. Sulkiewicz (od października 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego